

Patronyme 

 A. R. Upton, joueur de water-polo belge ;
 DMX Krew, né Edward Upton, musicien britannique ;
 Emory Upton (1838-1881), général américain ;
 Frances Upton (1904-1975),  actrice américaine ;
 Fred Upton (1953-), homme politique américain, oncle de Kate Upton ;
 Justin Upton (1987-), joueur de baseball américain ;
 Kate Upton (1992-), mannequin et actrice américaine, nièce de Fred Upton ;
 Melvin Upton (1984-), connu également sous les noms Melvin Upton, Jr. et B. J. Upton, joueur de baseball américain.

Toponyme

Canada 
 Upton, municipalité québécoise de Montérégie.

États-Unis 
 Upton (Maine) ;
 Upton (Kentucky) ;
 Upton, ville dans le Massachusetts ;
 Upton, ville dans le Wyoming ;
 Upton, station du métro de Baltimore ;
 Comté d'Upton ou Upton County, comté américain du Texas.

Royaume-Uni 
 Upton, ville dans le sud-est du Dorset ;
 Upton Park, station du métro de Londres ;
 Upton Park, stade londonien ;
 Upton-upon-Severn, ville du Worcestershire.

Autres 
 Upton House, maison et musée, situé dans le Warwickshire, au Royaume-Uni ;
 Upton Park Football Club, ancien club amateur anglais de football.

Patronyme anglais